Са́ваи () — фамилия венгерского происхождения. Известные носители:

 Саваи, Агнеш (, род. 1988) — венгерская теннисистка.
 Саваи, Бланка (, род. 1993) — венгерская теннисистка. Сестра Агнеш Саваи.

См. также 
 Саваи, Мику (род. 1993) — японская певица и автор песен.